klang – pojedyncze uderzenie w dzwon okrętowy (sygnalizacja zmiany wachty)
 klang – technika gry na gitarze basowej, zob. slapping
 miejscowości
 Klang (Francja)
 Klang (Malezja) = Kelang

Zobacz też 
 Klangor